Чернаки — село в Краснозёрском районе Новосибирской области. Входит в состав Майского сельсовета.

География 
Площадь села — 104 гектара.

История 
Основан в 1775 году, человеком по фамилии "Чернаков" от туда и пошло название чернаки, В 1928 году состояло из 244 хозяйств. В административном отношении являлось центром Чернаковского сельсовета Петропавловского района Каменского округа Сибирского края.

Население 

По переписи 1926 г. в селе проживало 1358 человек, в том числе 642 мужчины и 716 женщин. Основное население — украинцы.

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Примечания 

Населённые пункты Краснозёрского района